Чемпіон SmackDown WWE у командних змаганнях —  один з титулів федерації реслінгу WWE.

Історія 
Після поділу брендів WWE 19 липня 2016 року командні чемпіони WWE «Новий день» в особі Біг І, Кофі Кінгстона і Кавьера Вудса перейшли на Raw, залишивши SmackDown без командного чемпіонства. 23 серпня 2016 року у SmackDown Live були представлені титули командних чемпіонів WWE SmackDown. У турнірі з 8 команд здобула перемогу команда Хіта Слейтера і Райно, які перемогли Братів Усо (Джиммі і Джей) в фіналі, який пройшов 11 вересня 2016 року на Backlash .

Чемпіони

Володіння титулом 
Станом на 1 травня 2018 року в цілому було 9 володінь між 6 командами. Команда Heath Slater та Rhino були інавгураційними чемпіонами. Усоси (Джей і Джиммі Усо) провели декілька рекордів з чемпіонством: вони мають найбільше правління у трійці, вони є найдовшими пануючими чемпіонами в 182 дні (183, як визнано WWE) за їх третій час правління, вони мають найдовше комбіноване володіння  за 329 днів (331 день визнано WWE), і вони пов'язані з сім'єю Віатт (Брай Уайтт, Лука Харпер та Ренді Ортон) за те, що вони мають найменше правління за 23 дні (24 дні, як визнали WWE для обох команд) . Найстаріший чемпіон - Райно, вигравши титул у віці 40 років, а наймолодшим - Джейсон Джордан, коли він виграв його в 28 років.

Брати Bludgeon (Harper and Rowan) є нинішніми чемпіонами в їх першому володінні як команда та другого володіння Харпера індивідуально. 8 квітня 2018 року вони перемогли Усос (Джея і Джиммі Усо) та "Біг І" Нового дня та Кофі Кінгстона в командному матчі з тріумфом загрози на "WrestleMania 34" в Новому Орлеані, штат Луїзіана.

Посилання 

 WWE SmackDown Tag Team Championship на сторінці WWE.com 
 
Реслінг